«Как стать знаменитым» — советская музыкальная молодёжная комедия 1984 года киностудии «Молдова-фильм» режиссёра Иона Скутельника.

Сюжет 
Выпускник школы Петря Чиримпей — остается работать в родном селе. Талантливый изобретатель и рационализатор мечтает стать знаменитым и когда-нибудь всё же покорить сердце бывшей одноклассницы Лучии Бостон, за которой волочится зоотехник Шаптебой.

В ролях 
 Серджиу Продан — Петру
 Алёна Беляк — Лучия
 Сергей Варчук -
 Евгения Тудорашку -
 Володя Мельник
 Андрей Нестеров
 Ролан Новицкий — Максимка
 Борис Гитин — председатель
 Мария Сагайдак — жена председателя колхоза
 Светлана Тома — эпизод
 Василе Зубку-Кодряну — эпизод
 Константин Константинов — эпизод
 Григоре Григориу — эпизод
 Думитру Фусу — эпизод
 Нинела Каранфил — журналистка
 Михай Курагэу — эпизод
 Павел Андрейченко — эпизод
 Михаил Бадикяну — эпизод
 Штефан Петраке — эстрадный певец, камео

Литература 
 Белых Е. — Красные яблоки на белом снегу. Заметки о кинофильме «Как стать знаменитым» по сценарию К. Шишкана // Молодёжь Молдавии, 9 февраля 1985
 Как стать знаменитым // Советские художественные фильмы: 1976—1977. — М.: Нива России, 1995. — стр. 72

Фильмы СССР 1984 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы студии «Молдова-фильм»